Премія «GOLDEN GLOVE» (Золотая перчатка) — українська щорічна премія.
Премія заснована 27 лютого 2019 року. Засновницею премії є Анна Буткевич.

Номінантів та переможців премії визначає професійне журі, глядачі та Анна Буткевич.

Вага статуетки «GOLDEN GLOVE» становить 3 кг.

Місце проведення: Equides club

Номінаціі

За 4 роки проведення церемоніі кількість номінацій неодноразово змінювалася.
Головна мета премії: благодійність

Церемонії нагородження:

Інтернет-ресурси

Посилання 
 Премия “Золотая перчатка”: Николай Тищенко стал спринтером года, а Владимир Кличко - нежданчиком https://kp.ua/culture/632094-premyia-zolotaia-perchatka-nykolai-tyschenko-stal-sprynterom-hoda-a-vladymyr-klychko-
 Церемонія нагородження премією «Золотая перчатка 2020» https://jetsetter.ua/event/tseremoniya-nagorodzhennya-premiyeyu-zolota-rukavychka-2020/
 ЯК ЦЕ БУЛО: ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ «ЗОЛОТА РУКАВИЧКА» https://marieclaire.ua/uk/lifestyle/kak-eto-bylo-tseremoniya-nagrazhdeniya-zolotaya-perchatka
 Состоялась церемония награждения премии "Золотая перчатка". https://tsn.ua/ru/lady/news/show-biznes/zvezdy-na-vecherinke-logunova-v-plate-s-obnazhennymi-plechami-gaytana-v-prozrachnom-tope-tayanna-v-mini-1305720.html
 Звезды, политики и спортсмены отпраздновали 100-ый выпуск программы Анны Буткевич “Без Гриму” и https://touch-magazine.eu/news/100-yj-vypusk-programmy-anny-butkevich-bez-grimu.htmlполучили премию “Золотая перчатка”
 Дзидзьо "позолотил ручку" перед разводом: "Ну ты и модный тип" https://znaj.ua/ru/frankivsk/384121-dzidzo-pered-rozluchennyam-zi-slavia-otrimav-priyemniy-syurpriz-dopomig-gimn-ukrajini